Cape ist:
 ein ärmelloser Umhang

Cape ist der Familienname folgender Personen:
 Donald Cape (1923–2014), britischer Diplomat
 Joey Cape (* 1966) US-amerikanischer Rockmusiker
 Safford Cape (1906–1973), belgischer Musikwissenschaftler US-amerikanischer Herkunft
 Yves Cape (* 1960), belgischer Fotograf und Kameramann

CAPE steht als Abkürzung für:
 Convective Available Potential Energy, ein Maß für die zur Konvektion zur Verfügung stehende Energie in der Meteorologie
 Computer-aided production engineering, eine Computer-Aided Engineering-Umgebung
 Cyclically adjusted price-to-earnings ratio, eine Kurs-Gewinn-Verhältnis Kennzahl nach Robert J. Shiller

CA-PE steht für:
 Prince Edward Island, ISO-3166-2-Code der kanadischen Provinz

Siehe auch:

CAPE